temperatura (skala temperatury)
 temperatura ciała człowieka (gorączka)
 krytyczna temperatura mieszania
 temperatura barwowa
 temperatura bezwzględna
 temperatura Curie
 temperatura efektywna
 temperatura krytyczna
 temperatura krzepnięcia
 temperatura maksymalna
 temperatura minimalna
 temperatura normalna
 temperatura odczuwalna
 temperatura otoczenia
 temperatura Plancka
 temperatura pokojowa
 temperatura powietrza
 temperatura punktu rosy
 temperatura topnienia
 temperatura wrzenia
 temperatura zapłonu